Jänsmässtjärnarna är ett par sjöar i Åre kommun i Jämtland och ingår i Indalsälvens huvudavrinningsområde:

Jänsmässtjärnarna (Åre socken, Jämtland, 704164-135531), sjö i Åre kommun 
Jänsmässtjärnarna (Åre socken, Jämtland, 704196-135527), sjö i Åre kommun